Сенке́вич (, , ) — фамилия украинского, белорусского и польского происхождения.

Известные носители 
 
 Сенкевич, Билл (род. 1958) — американский художник комиксов.
  (род. 1959) — белорусский языковед, доктор филологических наук (1997), профессор (2000).
  (род. 1926) — белорусский историк и журналист, деятель белорусской диаспоры в Испании, Канаде и США.
 Сенкевич, Владимир Петрович — популяризатор космоса, лауреат Госпремии СССР
 Сенкевич, Генрик (1846—1916) — польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 года.
 Сенкевич, Владислав Александрович(1920—1995) — советский и российский музыкант, педагог
 Сенкевич, Ирина Григорьевна (1930—1968) — советский историк.
 Сенкевич, Кристина (1935—2017) — польская актриса театра, кино, радио, телевидения и кабаре.
 Сенкевич, Мечеслав Иванович (1937—2014) — советский и российский дипломат.
 
 Сенкевич, Эдуард Иосифович (1889—1937) — высокопоставленный сотрудник советских спецслужб.
 
 Сенкевич, Якуб (род. 1961) — польский рок-музыкант, поэт и актёр, врач-невролог.
 Сенкевич, Ян Кароль (1793—1860) — польский библиограф, историк и редактор.
 Сенкевич, Ярослав (1950—1992) — польский профсоюзный деятель.



Сенькевич 
 Сенькевич, Артём Сергеевич (род. 1982) — белорусский хоккеист впоследствии тренер по хоккею с шайбой.
 Сенькевич, Василий Адамович (1898—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.

См. также 
 Сенкевичевка

Примечания